The Daily Evening Star est un quotidien américain publié à Washington de 1852 à 1981. 
 Le Daily Evening Star est aussi le nom originel du Whitehorse Star, quotidien d'information locale fondé au Yukon en 1900.